College Days – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Kalem Company
College Days – cortometraggio del 1915 diretto da Scott Sidney
College Days – film del 1926 diretto da Richard Thorpe